Авдеево — деревня в Вологодском районе Вологодской области.

Входит в состав Новленского сельского поселения (с 1 января 2006 года по 8 апреля 2009 года входила в Березниковское сельское поселение), с точки зрения административно-территориального деления — в Березниковский сельсовет.

Расстояние до районного центра Вологды по автодороге — 77 км, до центра муниципального образования Новленского по прямой — 7 км. Ближайшие населённые пункты — Ермоловское, Олешково, Келебардово, Жуково, Бубырево, Исаково, Алексино, Кобелево.

По переписи 2002 года население — 2 человека.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вологодского района